Fulgaud, graaf van Rouergue (837-)
 Fulco van Reims (†900), bisschop van Reims
 Fulco I van Anjou (888-942), graaf van Anjou (-942)
 Fulco II van Anjou (†958), graaf van Anjou (942-958)
 Fulco van Perche (†1004), heer van Montagne en Nogent (980?-1004)
 Fulco III van Anjou (972-1040), graaf van Anjou (987-1040)
 Fulco van Provence (†1051), co-graaf van Provence (1018-1051)
 Fulk van Vendôme (†1066), graaf van Vendôme (1028-1032, 1056-1066)
 Fulco van Angoulême (1030-1087), graaf van Angoulême (1047-1087)
 Fulco IV van Anjou (1043-1109), graaf van Anjou (1068-1109)
 Fulco I van Milaan (†1128), markgraaf van Milaan, uit het huis Este
 Fulco (abt) († ca. 1139), abt van Koksijde (ca. 1120-1138)
 Fulco V van Anjou (†1143), graaf van Anjou (1109-1129) en koning van Jeruzalem (1131-1143)
 Fulco (missionaris) (12e eeuw), missionaris naar Estland
 Fulk Fitzwarin (12e eeuw), Normandisch-Engels vrijbuiter
 Fulco Ruffo di Calabria (1884-1946), Italiaans edelman, vader van koningin Paola
 Fulco de minstreel, romanfiguur (13e eeuw)